Charles A. Callis – religioso irlandese
 Don Callis – ex wrestler e manager canadese
 James Callis – attore britannico
 Jim Callis – giornalista sportivo statunitense
 Jo Callis – musicista britannico
 John Benton Callis – politico e militare statunitense
 John Callis – pirata gallese
 Paul Callis – nuotatore inglese
 Sam Callis – attore e regista britannico
 William Overton Callis – politico e militare statunitense

Pagine correlate 
 Calli
 Callas (disambigua)
 Calles (disambigua)
 Callus